Brannon ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Brannon (* 1958), britische Fechterin
 Ash Brannon (* 1969), US-amerikanischer Regisseur und Animator
 Fred C. Brannon (1901–1953), US-amerikanischer Regisseur
 Matthew Brannon (* 1971), US-amerikanischer Maler
 Melvin Brannon (* 1962), US-amerikanischer Rockmusiker
 Norman Brannon (* 1961), US-amerikanischer Politiker
 Teddy Brannon (1916–1989), US-amerikanischer Pianist

Siehe auch:
 Brannan